Ти́моти «Тим» Со́лин (; ) — американский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной США выступал на , команда США заняла четвёртое место.

Достижения 
: серебро ().
: золото (2011, 2016, 2017), бронза (2020).

 Почётный приз Американской ассоциации кёрлинга «Лучшая команда года» () (совместно с товарищами по команде, серебряными призёрами  — Джефф Гудленд, Pete Westberg, Ken Olson и Philip DeVore): 2011.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Тренеры по кёрлингу США